2. Deutsche Volleyball-Bundesliga 2013/14 steht für: